LUA se može odnosit na:

 Lua, programski jezik
 Zadnji univerzalni zajednički predak, 
 Lua (reka),